La nazionale di pallavolo maschile del Senegal è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Senegal ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Senegal.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Senegal